MDK steht als Abkürzung für:

 Magen-Darm-Kanal, auch: Gastrointestinaltrakt, ein wichtiger Teil des Verdauungssystems, siehe Verdauungstrakt
 Main-Donau-Kanal, ein Kanal, der eine durchgängig schiffbare Verbindung von der Rheinmündung in Rotterdam bis zur Donaumündung ins Schwarze Meer ermöglicht
 Manisch-depressive Krankheit, siehe bipolare Störung
 MDK (Computerspiel), Computerspiel von Shiny Entertainment
 Medizinischer Dienst der Krankenversicherung, eine in der Regel auf Landesebene von den Landesverbänden der Krankenkassen gegründete Arbeitsgemeinschaft als gutachterlich unabhängige Institution
 die Pioniermaschine MDK, ein militärisches Kettenfahrzeug zum Ausheben von Stellungen, Gruben und Panzergräben
 das Musikalbum Mekanïk Destruktïw Kommandöh von 1973 der französischen Band Magma

MDK